Fúria Espanhola (ou Terror Espanhol) foi um dos vários saques violentos de cidades nos Países Baixos, principalmente pelos exércitos espanhóis da Casa de Habsburgo, que ocorreram nos anos de 1572 a 1579 durante a Revolta Holandesa. Em alguns casos, os saques não seguiu a tomada de uma cidade. Em outros, eram ordenados, ou pelo menos não contidos, por comandantes espanhóis após a queda de uma cidade.

A fúria espanhola mais famosa foi o Saque de Antuérpia em 1576. Em holandês, o termo pode incluir uma gama mais ampla de saques, em particular as pilhagens de 1572.<ref
 name=SEE-BIBLIOGRAPHY_KR-sub1>Krüger: "Die 'Spaanse Furie' wütete über mehrere Jahre: Mecheln, Zutphen und Naarden wurden geplündert, ebenso Haarlem, Oudewater und Bommende. Am Schlimmsten aber traf es Antwerpen"</ref><ref
 name=SF1-Maastricht_1></ref> Mitos e exageros sobre os saques formam uma parte significativa da lenda negra relacionada à Espanha.

A Fúria Inglesa em Mechelen, em 1580, foi um saque menos conhecido feito por mercenários em grande parte ingleses e calvinistas.

Guerra dos Oitenta Anos